Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование шотландских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 1976 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Шотландии («Королевский шотландский клуб кёрлинга», ).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Шотландию на международной арене (в 2005—2014 на чемпионате Европы, а начиная с 2015 на чемпионате мира) как смешанная сборная Шотландии.

Годы, места проведения и команды-призёры 

Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер (если указан); cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Список смешанных команд - чемпионов Шотландии по кёрлингу | The Royal Caledonian Curling Club

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу на колясках

 
Шотландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1976 года